Никола́й Са́льников:
 Сальников, Николай Андреевич (1918—2005) — лётчик, Герой Российской Федерации.
 Сальников, Николай Леонидович (род. 1949) — доктор технических наук.